Ньютон (, от  — Новый город) — англоязычная фамилия и топоним:

Фамилия 
 Ньютон, Адам (род. 1980) — английский футболист, полузащитник клуба «Уокинг» и национальной сборной Сент-Киттса и Невиса.
 Ньютон, Айвор (1892—1981) — английский пианист, известный преимущественно как выдающийся аккомпаниатор.
 Ньютон, Альфред (1829—1907) — британский зоолог и орнитолог.
 Ньютон, Альфред Френсис (род. 1944) — американский энтомолог.
 Ньютон, Артур (1883—1950) — американский легкоатлет.
 Ньютон, Беки (род. 1978) — американская актриса.
  (1807—1899) — британский евангелист и христианский писатель.
  (1938—2021) — австралийский телеведущий.
  (1919—1943) — австралийский офицер, герой Второй Мировой войны.
 Ньютон, Гэри (род. 1957) — американский хоккеист на траве.
 
  (род. 1952) — американская певица, гитаристка и поэтесса-песенник.
 
 Ньютон, Карлос (род. 1976) — канадский боец ММА.
 
 Ньютон, Кристофер (1936—2021) — канадский театральный режиссёр и администратор.
 Ньютон, Кэм (род. 1989) — американский .
 Ньютон, Кэтрин (род. 1997) — американская актриса.
  (род. 1985) — американская актриса-комик и интернет-персона.
 
 Ньютон, Питер (род. 1970) — американский гребец-байдарочник.
 Ньютон, Пол (род. 1948) — британский бас-гитарист, участник группы Uriah Heep.
 Ньютон, Ричард (1777—1798) — британский карикатурист.
 Ньютон, Роберт (1905—1956) — американский актёр театра и кино.
 Ньютон, Роберт Рассел (1918—1991) — американский физик, астроном и историк науки.
  (род. 1982) — американский баскетболист.
 Ньютон, Тэнди (род. 1972) — английская киноактриса.
 Ньютон, Уэйн (род. 1942) — американский певец и конферансье.
 Ньютон, Фредерик (1951—1986) — доминикский военный, казнённый за участие в попытке государственного переворота.
 Ньютон, Фрэнсис (1874—1946) — американский гольфист, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
  (1965—2005) — американская женщина, убившая своих мужа, сына и дочь.
 Ньютон, Хельмут (1920—2004) — немецко-австралийский фотограф и фотохудожник.
 Ньютон, Хьюберт Энсон (1830—1896) — американский астроном и математик.
 Ньютон, Хьюи Перси (1942—1989) — профессиональный революционер, пропагандист, правозащитник, писатель.
  (род. 1930) — американский баскетболист и тренер.
 Ньютон, Чарльз Томас (1816—1894) — британский археолог.
 Ньютон, Челси (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Ньютон, Честер (1903—1966) — американский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Ньютон, Эдвард (1835—1897) — британский колониальный администратор и орнитолог.
 Ньютон, Эдди (род. 1971) — английский футболист и тренер.
 Ньютон, Эмануэль (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.

Составные фамилии 
 Ньютон Барто, Эмили (1896—1968) — американская художница-иллюстратор, писательница, дизайнер.
 Ньютон-Джон, Оливия (1948—2022) — австралийская актриса и певица.

Псевдоним 
 Мика Ньютон (род. 1986) — украинская певица, настоящее имя Оксана Стефановна Грицай.

Имя 
 Канегал, Ньютон (1917—2003) — бразильский футболист.
  (род. 1926) — американский юрист, руководитель Федерального агентства по связи.
  (род. 1985) — британский певец, музыкант и поэт-песенник.

Единицы измерения 
 Ньютон — единица измерения силы в системе СИ. Названа в честь Исаака Ньютона.
 Градус Ньютона — не используемая ныне единица температуры.

Топонимы 
 Ньютон — гора на Шпицбергене.
 Ньютон — район Окленда

Населённые пункты США 
 Ньютон — город в Айове.
  — городок в Алабаме.
  — городок в Висконсине, округ Манитовок.
  — городок в Висконсине, округ Маркетт.
  — город в Джорджии.
  — город в Иллинойсе.
  — город в Канзасе.
 Ньютон — город в Массачусетсе.
  — город в Миссисипи.
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — городок в Нью-Джерси.
  — город в Северной Каролине.
 Ньютон — город в Техасе.
  — городок в Юте.

Административно-территориальные единицы США 
Округа́
Ньютон — в США существует 6 округов с таким названием.

Тауншипы
Ньютон — в США существует более полутора десятков тауншипов с таким названием.

Составные названия (тауншипы)
 Уэст-Ньютон — в Миннесоте.
  — в Пенсильвании.
  — в Пенсильвании.

Населённые пункты Великобритании 
  — деревня в Бридженде.
  — деревня в Дербишире.
  — деревня в Кембриджшире.
  — деревня в Линкольншире.
  — деревня в Мерсисайде.
  — деревня в Суффолке.
  — деревня в Уорикшире.

Составные названия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ньютон-Хит
 Ньютон-Эббот

Кратеры 
 Ньютон — на Луне.
  — на Марсе.

Прочее 
  — монотип (1795) Уильяма Блейка.
  — база британских ВВС (1939—2000).

См. также 
 Apple Newton — одна из первых серий карманных персональных компьютеров.
 Newton OS — операционная система для Apple Newton.
 Newton Game Dynamics — свободный физический движок реального времени.
 XMM-Newton — космический рентгеновский телескоп, созданный Европейским Космическим Агентством совместно с NASA.
 Ньютаун